Петропа́влівська ву́́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Петропавлівська вулиця — вулиця в місті Бровари.
 Петропавлівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Петропавлівська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Петропавлівська вулиця — вулиця в місті Лебедин.
 Петропавлівська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Петропавлівська вулиця — вулиця в місті Мелітополь.
 Петропавлівська вулиця — вулиця в місті Суми.

Вулиці